Żarnów (gemeente), gemeente in Polen
 Żarnów, plaats in deze Poolse gemeente

Zie ook 
 Žarnov, gemeente in Slowakije